Atentatul de la Sarajevo  se poate referi la:

 Atentatul de la Sarajevo – evenimentul care a avut loc în data de 28 iunie 1914 în Sarajevo
 Atentatul de la Sarajevo (film din 1968) în regia lui Fadil Hadzic
 Atentatul de la Sarajevo (film din 1972) serial TV în regia lui Arsenije Jovanović
 Atentatul de la Sarajevo (film din 1975) în regia lui Veljko Bulajić